Sand Key ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Sand Key (Citrus County, Florida)
 Sand Key (Hillsborough County, Florida)
 Sand Key (Pinellas County, Florida)